Manuel Dos Santos peut désigner :
 Manuel Dos Santos (1925-1973), matador portugais ;
 Manuel Dos Santos (1974-), footballeur français.